Julianapark (Amsterdam), voormalig park en nu buurt in Amsterdam
 Julianapark (Bolsward)
 Julianapark (Den Helder), voormalig park in Den Helder
 Julianapark (Haarlem)
 Julianapark (Hoorn)
 Julianapark (Leeuwarden)
 Julianapark (Nijmegen)
 Julianapark (Schiedam)
 Prinses Julianapark (Sneek)
 Julianapark (Stadskanaal)
 Julianapark (Utrecht)
 Julianapark en omgeving (Utrecht), een buurt in de stad Utrecht
 Julianapark (Venlo)